Palazzo Venturi può riferirsi a:
 Palazzo Venturi (già Doni) – palazzo in Firenze, via de' Banchi 2
 Palazzo Venturi Ginori – palazzo in Firenze, via della Scala 83-85
 Palazzo Venturi Gallerani – palazzo in Siena, via delle Cerchia
 Palazzo Bindi Sergardi – palazzo in Siena, noto anche come Palazzo Venturi, sito in Via dei Pellegrini 18